Als Herrschaft Hohnstein werden bezeichnet

 das im Harz liegende Herrschaftsgebiet der Grafen von Hohnstein, siehe Hohnstein (Adelsgeschlecht)
 das in der Sächsischen Schweiz liegende Territorium des böhmischen Adelsgeschlechts der Berka von Dubá um die Burg Hohnstein (Sächsische Schweiz)